Какамега ():

 Какамега — місто в Кенії.
 Какамега — округ в Західній провінції Кенії.
 Какамега — заповідник у Кенії.
 Какамега (Kakamega) — рід птахів родини Modulatricidae ряду горобцеподібних.